

Personen
Eric Verdonk (1959–2020), Nieuw-Zeelands roeier
Henny Verdonk (1947), Nederlands triatlete
Lambert Verdonk (1944), Nederlands voetballer
Rita Verdonk (1955), Nederlands politica en oud-ambtenaar
Lid-Verdonk, eenpersoonsfractie van Rita Verdonk in de Tweede Kamer

Zie ook
Verdonck